Barview steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barview (Coos County, Oregon)
 Barview (Tillamook County, Oregon)